Bessie Potter Vonnoh – scultrice statunitense, moglie di Robert Vonnoh
 Robert Vonnoh – pittore statunitense, marito di Bessie Potter Vonnoh